«Point Pleasant» puede referirse a:

en Estados Unidos

Divisiones administrativas 
 Point Pleasant (Florida)
 Point Pleasant (California)
 Point Pleasant (Kentucky)
 Point Pleasant (Luisiana)
 Point Pleasant (Maryland)
 Point Pleasant (Missouri)
 Point Pleasant (Nueva Jersey)
 Point Pleasant (Nueva York)
 Point Pleasant (Ohio)
 Point Pleasant (Pennsylvania)
 Point Pleasant (Tennessee)
 Point Pleasant (Virginia)
 Point Pleasant (Virginia Occidental)

Miscelánea 
 Point Pleasant Beach (Nueva Jersey)

Cine y televisión 
 Point Pleasant (serie de TV) (2005-2006), serie de TV estadounidense. (En España está disponible en Atresplayer premium anteriormente fue emitida por Fox (España) y por Antena 3)